Samsung Galaxy Pocket Duos — Android-смартфон производства Samsung, выпущенный в сентябре 2012 года. Это бюджетный телефон с относительно небольшим 2,8-дюймовым ЖК-дисплеем. Его характеристики аналогичны оригинальному Samsung Galaxy Pocket, за исключением того, что он поддерживает две SIM-карты. Pocket Duos оснащен процессором с частотой 832 МГц и предлагает набор вариантов подключения, включая 3G, Wi-Fi и Bluetooth 3.0. Внутри он поставляется с 3 ГБ памяти, которую можно расширить до 32 ГБ с помощью карты microSD, и с литий-ионным аккумулятором емкостью 1200 мАч.

Функции 
Samsung Galaxy Pocket Duos оснащен крошечным 2,80-дюймовым QVGA-дисплеем. Устройство оснащено литий-ионным аккумулятором емкостью 1200 мАч и предлагает набор вариантов подключения, включая EDGE, HSDPA, Wi-Fi (b.g.n) и Bluetooth. Он также оснащен GPS 2.0, 2-мегапиксельной камерой заднего вида, поддержкой двух SIM-карт и приложением Social Hub. Social Hub объединяет все учетные записи, зарегистрированные на телефоне, в одном приложении. Телефон работает под управлением ОС Samsung TouchWiz 3.0 Android 2.3.6 Gingerbread. Samsung Galaxy Pocket Duos позиционируется как «удобный для карманов», потому что его можно легко положить в карман.

См. также 

 Samsung Galaxy (серия смартфонов)
 Samsung Galaxy Y
 Samsung Galaxy Mini
 Samsung i5500 (Galaxy 5)

Примечания 

Samsung Electronics
Samsung
Смартфоны
Android
Появились в 2012 году в Республике Корея